Rosenzweig:
 Franz Rosenzweig
 Rachel Zoe Rosenzweig
 Roy Alan Rosenzweig

Tyska efternamn